ХК «Лида» () — белорусская команда по хоккею с шайбой из города Лида. Образована в 2011 год. Выступает в белорусской экстралиге.

Арена 

Домашние матчи ХК «Лида» проводит в лидском Ледовом дворце спорта.

В 2007 году планировалась постройка ледового дворца (на улице Качана между рынком «Старт» и зданием бывшего завода «Изотрон»)

Введение в эксплуатацию Ледового дворца в Лиде приурочили к проведению фестиваля-ярмарки «Дожинок-2010». Торжественное открытие, на котором присутствовал президент Беларуси, прошло 25 сентября.

Арена Ледового дворца представляет собой универсальный спортивно-зрелищный зал с хоккейной площадкой размерами 30х60 метров и трибуной на 1000 мест.

24 июня 2011 года прошло торжественное открытие спортивного комплекса «Олимпия». Комплекс расположен по соседству с Ледовым дворцом.

Состав 2019/2020

Статистика

Чемпионат Белоруссии

Кубок Белоруссии

Примечания

См. также 
 Лида (футбольный клуб)

Ссылки 
 Официальный сайт ХК «Лида»
 Фан-Клуб ХК «Лида»
 Группа ХК «Лида» ВКонтакте
 Статистика ХК «Лида» сайт r-hockey
 ХК «Лида» на сайте статистики Eliteprospects
 Статистика ХК «Лида» на сайте ФХРБ

Лида
Хоккейные клубы Белоруссии
Спортивные клубы Лиды